Spöring ist der Familienname folgender Personen:
 Helma Spöring (* 1954), deutsche Kommunalpolitikerin (parteilos)

Spöring ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Spöring Island, früherer Name von Pourewa Island, Insel vor Neuseeland